Clici (fill d'Urà)
 Clici (fill d'Èurit)
 Clici, heroi grec, fill d'Alcmeó i d'Alfesibea.